Памятники и бюсты Лермонтову установлены:
 Памятник Лермонтову — в Владикавказе
 Памятник Лермонтову — в Грозном
 Памятник Лермонтову — в Кисловодске
 Памятник Лермонтову — в Москве
 Памятник Лермонтову — в Пензе
 Памятник Лермонтову — в Пятигорске
 Памятник Лермонтову — в Александровском саду Санкт-Петербурга
 Памятник Лермонтову — на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга
 Памятник Лермонтову — в Тамани
 Памятник Лермонтову — в Тарханах